Йоханнес Николас (Джон) ван ’т Схип (; ) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Воспитанник амстердамского «Аякса», в составе этого клуба провёл 11 сезонов, отыграв за это время 273 матча и забив 29 мячей. Завершил игровую карьеру в итальянском «Дженоа» в 1996 году.

Карьера 
После завершения игровой карьеры стал тренером юношеской команды «Аякса». С 2001 по 2002 год был ассистентом Ко Адриансе в «Аяксе», но после увольнения Адриансе Джон также покинул клуб и стал главным тренером «Твенте». В 2002 году ван ’т Схип вернулся в амстердамский клуб и возглавил резервную команду «Аякса». С 2004 по 2008 год являлся ассистентом главного тренера в национальной сборной Нидерландов. В 2008 году, после назначения на пост главного тренера «Аякс» Марко ван Бастена, Джон оставил сборную и вернулся в «Аякс» в качестве ассистента тренера.

6 мая 2009 года, после отставки Марко ван Бастена, ван ’т Схип был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» до 30 июня 2009 года, но спустя двадцать дней, 26 мая, ван ’т Схипа на посту главного тренера сменил Мартин Йол, который до этого руководил немецким «Гамбургом». В октябре 2009 года Джон возглавил австралийский клуб «Мельбурн Харт», который был основан только в 2008 году, для команды ван ’т Схип стал первым тренером. В сезоне 2010/11 «Мельбурн Харт» (с 2014 года — «Мельбурн Сити») был впервые включён в список участников чемпионата Австралии.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Нидерландов (4) 1982, 1983, 1985, 1990.
 Обладатель Кубка Нидерландов (3) 1983; 1986; 1987.
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1987.
 Обладатель Кубка УЕФА 1992.

Национальные 
 Чемпион Европы 1988.

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте Beijen.net
 Все матчи за сборную Нидерландов на сайте Voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Дженоа»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Твенте»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Мельбурн Сити»
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК ПЕК Зволле
Тренеры сборной Греции по футболу